Лорса́нов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Лорсанов, Ибрагим Завалуевич (1981) — боец по многим видам единоборств (карате, кудо, кикбоксинг), чемпион Азербайджана, России, Европы и мира, заслуженный мастер спорта России;
 Лорсанов, Мансур (2000) — российский дзюдоист.
 Лорсанов, Сайпуддин Шарпудинович (1973—2007) — сотрудник МВД России, майор милиции, начальник Октябрьского РОВД города Грозного, Герой Российской Федерации (посмертно).